Jméno Vraní potok nese vícero toků: 

 Vraní potok (přítok Jizery) – levý přítok Jizery v okrese Semily, poblíž města Jablonec nad Jizerou 
 Vraní potok (přítok Ostrovského potoka) – levý přítok Ostrovského potoka v okrese Ústí nad Orlicí, poblíž obce Ostrov
 Vraní potok (přítok Stroupínského potoka) – levý přítok Stroupínského potoka v okrese Beroun, poblíž obce Hředle